Teòfanes Nonne (en llatí Theophanes Nonnus, en grec Θεοφανὴς Νόννος), fou un escriptor sobre temes mèdics romà d'Orient que va viure al  i va dedicar la seva obra a Constantí VII Porfirogènit (911-959), que li havia encarregat.

Generalment esmentat només com Nonnos, el seu nom real es creu que era Teòfanes.

La seva obra es titulà Ἐπιτομὴ τῆς Ἰατρικῆς ἁπάσης Τέχνης, Compendium totius Artis Medicae, format per 290 capítols breus que recopilen anteriors escriptors, especialment les obres d'Alexandre de Tral·les, Aeci i Paule Egineta, als quals no obstant no esmenta mai pel nom.

Referències 

Escriptors científics romans d'Orient
Metges romans d'Orient
Metges grecs
Escriptors grecs